Ayşe significa "persona que vive en comoditat i pau" en àrab i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Ayşe inclouen:

 Ayşe Deniz Gökçin - pianista turca
 Ayşe Kulin - escriptora turca
 Ayşe Melis Gürkaynak - jugadora de voleibol turca
 Ayşe Seniha Hızal - diputada turca
 Ayşe Tekdal - atleta turca

Prenoms femenins turcs
Pàgines de desambiguació de biografies